Aymeric est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 

De même qu' et Henri, Aymeric est un prénom masculin d'origine germanique, formé sur le nom de personne Haimric, composé des éléments haim- « maison », « domaine » et ric  « riche », « puissant » (lui-même du celtique rix « roi »).

Ce prénom est à l'origine du nom de l'Amérique par l'intermédiaire de l'italien Amerigo, prénom d'Amerigo Vespucci (ou bien de l'armateur d'origine galloise Richard Amerike).

Les Aymeric se fêtent le 4 novembre.

Variantes 
On rencontre les variantes Aimeric (en occitan : Aimeric de Peguilhan), Aimerick, Aymeri, Aymerick, Aymerie, Aymerik, ainsi que celles du prénom .

En poitevin-saintongeais, on rencontre Meri, Méri, Mery, Méry ainsi que Meriot et Mériot.

Saints chrétiens 
 Emeric de Hongrie († 1031), fils de saint Étienne, fêté le 4 novembre.
 Émeric de Quart († 1313), bienheureux, évêque d'Aoste dans les Alpes, fêté le .

Personnalités portant ce prénom 
 Aymeric Belloir
 Aymeric Chauprade
 Aymeric Gillet
 Aymeric Jeanneau
 Aymeric Zublena
 Aymeric Caron
 Aymeric Laporte
 Aymeric Lompret

Références 

Prénom masculin
Prénom germanique